Vorspiel steht für:

 Probespiel, Teil der Bewerbung um einen Platz im Orchester
 Präludium, Instrumentalwerk mit eröffnendem oder hinführendem Charakter
 Vorspiel, Zärtlichkeiten vor dem Geschlechtsverkehr, siehe Petting

 Vorspiel – Sportverein für Schwule und Lesben Berlin, schwul-lesbische Sportverein

Werktitel:
 Vorspiel (1987), deutscher DEFA-Spielfilm von Peter Kahane
 Das Vorspiel, deutsch-französisches Filmdrama von Ina Weisse (2019)

Siehe auch
 Vorspieler (in Sinfonieorchestern)
 Prolog (Begriffsklärung)
 Eröffnung (Begriffsklärung)